Dandelin renvoie à :
 Germinal Pierre Dandelin (1794 - 1847), un mathématicien belge.
 Théorème de Dandelin, un théorème mathématique portant sur les coniques.

Homonymie de patronyme